Арая () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арая, Зеуди (род. 1951) — эритрейско-итальянская актриса и продюсер.
 Арая, Хесус (род. 1996) — панамский футболист, защитник клуба «Тауро».

Другое
  — город в Венесуэле.
  — замок XVII века в Венесуэле.
 Арая — полуостров в Южной Америке.